Ольга Михайловна Стихина (27.07.1926 г. Пермь — 08.10.2020 г. Санкт-Петербург) — советская оперная певица.

Биография 
Ольга Михайловна Стихина родилась 27 июля 1926 года в Перми. В 1951 году с отличием закончила Свердловскую государственную консерваторию (класс заслуженного артиста РСФСР А. В. Новикова) и в том же году была принята солисткой в оперную труппу Ленинградского Академического Малого Оперного театра им. М. П. Мусоргского (ныне Михайловский театр оперы и балета).

Творчество 
На протяжении 25 лет служения театру Ольга Михайловна была ведущей солисткой оперной труппы, исполнила множество заглавных партий в операх:

 Наташа в «Русалке» А. С. Даргомыжского
 Купава в «Снегурочке» Н. А. Римского-Корсакова
 Сента в «Летучем Голландце» Р.Вагнера
 Елена в «Сицилийская вечерне» Дж. Верди
 Татьяна в «Евгении Онегине» П. И. Чайковского
 Джоконда в «Джоконде» А.Понкьелли
 Чио-Чио-сан в «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини
 Принцесса Турандот в «Турандот» Дж. Пуччини

Ольга Михайловна была первой исполнительницей партии Виринеи в опере «Виринея» С.М. Слонимского.

Преподавательская деятельность 
Более 30 лет года Ольга Михайловна преподавала сольное пение в старейшей школе Санкт-Петербурга, Музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова на Думской улице, где возглавляла вокальный отдел с 1977 по 2010 гг..

В школе вела активную деятельность, задавая всему вокальному отделу высокий профессиональный уровень. Ревностно относилась к музыке, стремясь сохранять наилучшие традиции исполнения вокальной классики. С самых первых уроков воспитывала в учениках проникновенное отношение к музыке. Ее вокальный метод преподавания был основан на принципах естественного и органичного зкукообразования.

В стенах школы Ольга Михайловна организовала много тематических концертов, посвященных творчеству великих русских композиторов. Многие выпускники Ольги Михайловны стали профессиональными оперными певцами.

Семья 
Супруг — Яппу Яков Натанович (1924—2008), известный ленинградский и петербургский адвокат.

Брат — Стихин Евгений Михайлович, советский и российский композитор.

Ссылки 
 Музыкальная школа имени Н. А. Римского Корсакова
 Районная пресса Псковской области

Оперные певцы и певицы СССР